Hand, een lichaamsdeel
 Handen (Zweden), een deel van Groot-Stockholm en hoofdplaats van de gemeente Haninge in Zweden
 Handen (Reijers), een beeld aan de Wibautstraat van Willem Reijers
 Handen, een ander woord voor stelen, zie ook jatten